XVII чемпионат Украины по волейболу среди мужчин (Суперлига) проходил с 28 сентября 2007 по 2 мая 2008 года с участием 8 команд.

Суперлига

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд Суперлиги состояли из предварительного и финального этапов. На предварительном 8 команд провели двухкруговой турнир по туровой системе со спаренными матчами. 4 лучших вышли в финальный плей-офф, в котором разыграли призовые места.

Команды, занявшие на предварительном этапе 5—8-е места, также провели серии плей-офф, определив неудачников сезона.

Предварительный этап 

 За две неявки макеевскому «Металлургу» засчитаны поражения без начисления очков.

Плей-офф

За 1—4-е места

За 5—8-е места

Переходные матчи

Призёры 
 «Локомотив» (Киев): Константин Жилинский, Юрий Гладырь, Евгений Нирка, Константин Бакун, Дмитрий Бабков, Игорь Дёгтев, Виталий Братчик, Богдан Середа, Павел Остапенко, Роман Спорыш, Владимир Марценюк, Денис Зуй, Ярослав Тарган. Главный тренер — Вячеслав Нирка.

 «Локомотив» (Харьков): Артём Калиниченко, Сергей Гуменюк, Владимир Татаринцев, Александр Стаценко, Андрей Дьячков, Дмитрий Терёменко, Денис Фомин, Евгений Капаев, Дмитрий Сторожилов, Андрей Адамец, Ян Ерещенко, Вадим Лихошерстов. Главный тренер — Юрий Филиппов.

 «Импексагро-Спорт» (Черкассы): Дмитрий Надопта, Роман Хандролин, Роман Добрица, Тимофей Бедров, Алексей Днищенко, Дмитрий Сухинин, Александр Жуматий, Ярослав Заика, Игорь Новиков, Николай Рудницкий, Александр Гавриш, Артур Супруненко, Игорь Береба. Главный тренер — Евгений Бородаенко.

Высшая лига «А»

За 1—4-е места

5—8-е места

Первый этап

Переходные матчи

Высшая лига «Б»

Первый этап

1—4-е места

Первая лига

Подгруппа А 

 За неявки на три матча СК «Буревестнику-2» засчитаны поражения без начисления очков.

Подгруппа Б

1—4-е места

5—7-е места

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

2007 год в волейболе
2008 год в волейболе